Region Północno-Wschodni (Brazylia)
 Region Północno-Wschodni (Ghana)
 Region Północno-Wschodni (Rumunia)
 Region Północno-Wschodni (Wietnam)